Bosznia-Hercegovina
Liješće falu Bosanski Brod községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Liješće falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Liješće falu Ozaly községben, Károlyváros megyében